La rue d'Angoulême peut faire référence aux voies suivantes :
Rue d'Angoulême-Saint-Honoré une rue de Paris devenue rue La Boétie
Rue d'Angoulême-du-Temple une ancienne rue de Paris devenue rue Jean-Pierre-Timbaud